Berthelot ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Berthelot (1865–1927), französischer Biomediziner
 Francis Berthelot (* 1946), französischer Schriftsteller
 Henri Berthelot (1861–1931), französischer General während des Ersten Weltkrieges
 Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf (1698–1727), Mätresse des französischen Premierministers Louis IV. Henri de Bourbon
 Marcelin Berthelot (1827–1907), französischer Chemiker und Politiker
 Nicolas Berthelot (* 1964), französischer Sportschütze
 Philippe Berthelot (Philippe-Joseph-Louis Berthelot; 1866–1934), französischer Diplomat
 Pierre Berthelot (* 1943), französischer Mathematiker
 Sabin Berthelot (1794–1880), französischer Botaniker und Zoologe

Berthelot steht auch für:
 General Berthelot, eine Gemeinde im Kreis Hunedoara, Rumänien

Siehe auch:
 Bertholet